Верхний Аленуй — село Александрово-Заводского района Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Бохтинское» (ранее — упразднённая АТЕ Бохтинская сельская администрация.

Население —  чел. ().

География 
Расположено в юго-восточной части края, на севере района, у реки Ороктуча, вблизи верховьев реки Аленуй.

История 
В 1915 году посёлок Верхне-Аленуйский Красноярской станицы переименован в Колосовский, в честь атамана 4-го военного отдела Забайкальского казачьего войска полковника Колосовского.

В 1930 году селяне приняли участие в крестьянском восстании в Александрово-Заводском районе

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 210 жителей.

Инфраструктура 
Основа экономики — сельхозпроизводство в личных подсобных хозяйствах.

Действует Верх-Аленуйская начальная общеобразовательная школа, Дом культуры.

Транспорт 
Просёлочная дорога до села Кокуй 2-й

Примечания 

Населённые пункты Александрово-Заводского района